Africana Collectanea ist eine südafrikanische englischsprachige Buchreihe mit Faksimile-Reprints ethnographisch informativer Werke, die bei C. Struik (Pty.) Ltd. in Kapstadt (Cape Town) Ende der 1960er und Anfang der 1970er Jahren unter dem Apartheidsregime erschien. Sie enthält zahlreiche Klassiker der Ethnologie und Anthropologie und des Kolonialismus, größtenteils aus der Perspektive der Kolonisatoren. Den Schwerpunkt der Auswahl bildet Südafrika.

Bände 
 1 J. M. Bowker: Speeches, Letters and Selections
 2 R. Godlonton and E. Irving: Narrative of the Kaffir War 1850-1851-1852
 3 W. C. Holden: The Past and Future of the Kaffir Races
 4 W. C. Holden: History of the Colony of Natal
 5 S. M. Molema: The Bantu Past and Present Digitalisat
 6 Capt. W. C. Harris: The Wild Sports of Southern Africa
 7 G. W. Stow: The Native Races of South Africa
 8/9 Sir Andries Stockenstrom: Autobiography (Vois. Ijll)
 10 J. M. Orpen: Reminiscences of Life in S. A.
 11 R. Godlonton: A Narrative of the Irruption of the Kaffir Hordes
 12 W. Collins: Free Statia
 13 A. T. Bryant: Olden Times in Zululand and Natal
 14/15 J. Bird: The Annals of Natal (Vols. I/II)
 16 E. Casalis: The Basutos; or twenty-three years in South Africa
 17/18 A. Steedman: Wanderings and Adventures in the Interior of Southern Africa. (Vols. mi)
 19 W. Bird: State of the Cape of Good Hope in 1822,
 20 Th. Pringle: Narrative of a Residence in South Africa
 21 A. F. Gardiner: Narrative of a Journey to the Zoolu Country in South Africa
 22/23 Sir James E. Alexander: An Expedition of Discovery into the Interior of Africa. (Vols. I/ll)
 24 C. J. Andersson: Lake Ngami
 25 J. Centlivres Chase: The Cape of Good Hope and the Eastern Province of Algoa Bay
 26 W. Ch. Baldwin: African Hunting and Adventure
 27 T. Arbousset and F. Daumas: Narrative of an Exploratory Tour to the North-East of the Colony of the Cape of Good Hope
 28 W. H. I. Bleek and L. C. Lloyd: Specimens of Bushman Folklore
 29 C. J. Andersson: The Okavango River
 30 J. Centlivres Chase: The Natal Papers
 31 C. J. Andersson: Notes of Travel in South Africa
 32/33 J. C. Voigt: Fifty years of the history of the Republic in South Africa (1795-1845) (Vols. II 11)
 34 B. Shaw: Memorials of South Africa
 35 H. Callaway: Religious system of the Amazulu
 36 J. McKay: Reminiscences of the last Kafir War
 37 J. Tyler: Forty Years Among the Zulus
 38 E. Casalis: My Life in Basutoland
 39 W. B. Boyce: Notes on South African Affairs
 40 J. Leyland: Adventures in the Far Interior of South Africa Digitalisat
 41 Lady Bellairs: The Transvaal War 1880-1881 Digitalisat
 42 J. Nixon: The Complete Story of the Transvall
 43 G. A. Farini: Through the Kalahari Desert
 44 General Ben Viljoen: My Reminiscences of the Anglo-Boer War
 45 George McCall Theal: History of the Boers in South Africa
 46 Howard Hensman: Cecil Rhodes
 47 John Campbell: Travels in South africa
 48 Andrew A. Anderson: Twenty-five Years in a Waggon
 49 Edgar Wallace: Unofficial Dispatches

Weblinks 
 worldcat.org

Buchreihe
Ethnologie
Südafrika
Kolonialismus
Afrikanistik